Удина — топоним в России.
 Удина — река в Новгородской области
 Удина — река, впадающая в Рыбинское водохранилище